Паспорт гражданина Австралии — документ, удостоверяющий личность гражданина Австралии, выдается только её гражданам для выезда за границу.

История 
 «X» серия паспортов была выпущена в 1917 году, во время Первой мировой войны.
 В 1914 — 1915 годах был издан указ о том, что каждый гражданин старше 16 лет должен иметь паспорт для выезда из стран Содружества.
 В 1949 году было издано 2 вида паспортов:
 B-серия для британских подданных, не являющихся гражданами Австралии.
 С-серия для граждан Австралии.
 В 1969 году на обложке паспорта фразу Австралийский Паспорт сменили на Британский Паспорт.
 До 1983 года паспорт замужней женщины должен был подтверждаться её мужем.
 В 1984 году Австралийский паспорт стал первым машинописным с ламинированными вставками.
 С 1986 года все дети должны были иметь отдельный документ, удостоверяющий личность и не могли больше быть вписаны в паспорт родителей.
 L-серия паспорта содержала фотографию владельца и его подпись. Паспорт стал цветным.
 27 ноября 2003 года безопасность паспорта М-серии была улучшена введением голограмм.
 В октябре 2005 года началась выдача электронных паспортов.
 В мае 2009 года был несколько изменен дизайн паспортов (N-серия), улучшена система безопасности.
 В июне 2014 года была выпущена P-серия, которая комбинирует свойства электронного и обычного паспортов, а также имеет еще более продвинутые элементы защиты, включая первый в мире цветной «всплывающий» рисунок.

Типы паспортов 
 Стандартный (чёрная или синяя обложка) — паспорт для всех граждан.
 Частого путешественника (чёрная или синяя обложка) — отличается от стандартного большим числом страниц.
 Срочный (чёрная обложка) — паспорт, выданный срочно (один-два дня) или австралийцам за границей в случае кражи или утери основного паспорта. Действителен 12 месяцев.
 Дипломатический (красная обложка) — паспорт для дипломатов.
 Официальный (серо-зелёная обложка) — паспорт для официальных лиц, представляющих Австралию.

Идентификационные данные 

 Фотография
 Тип
 Код государства, выдавшего паспорт
 Номер паспорта
 Имя
 Гражданство
 Дата рождения
 Пол
 Место рождения
 Дата выдачи паспорта
 Подпись владельца
 Дата окончания паспорта

Источники 
 http://www.dfat.gov.au/dept/passports/ 
 http://www.foreignminister.gov.au/releases/2005/fa132_05.html 
 http://www.foreignminister.gov.au/releases/2006/fa045_06.html 
 https://web.archive.org/web/20120428195257/http://www.stlucia.gov.lc/faq/do_i_need_a_visa_to_enter_saint_lucia.htm#Do_Not_Require_Visas

Право Австралии
Австралия